— японский режиссёр аниме. В 2014 году выиграл индивидуальную награду Animation Kobe. Комментируя выбор организационного комитета, Тосия Мацусита, сотрудник журнала Animage, подчеркнул высокий годовой объём работы режиссёра, в частности, аниме-сериал Aoki Hagane no Arpeggio - Ars Nova -, выполненный полностью в технологии трёхмерной графики.

Работы

Аниме-сериалы 
 Yugo the Negotiator: Pakistan Chapter (2004) — режиссёр
 Ragnarok the Animation (2004) — режиссёр, сценарист
 Izumo: Takeki Tsurugi no Senki (2005)
 Magikano (2006) — режиссёр, сценарист
 Galaxy Angel Rune (2006) — режиссёр
 My Bride Is a Mermaid (2007) — режиссёр
 Astro Fighter Sunred (2008-09) — режиссёр
 Astro Fighter Sunred 2 (2009—2010) — главный режиссёр, сценарист
 Angel Beats! (2010) — режиссёр, сценарист
 Kamisama Dolls (2011) — режиссёр, сэйю
 Persona 4: The Animation (2011) — режиссёр
 Humanity Has Declined (2012) — режиссёр
 Devil Survivor 2: The Animation (2013) — режиссёр
 Danganronpa: The Animation (2013) — режиссёр
 Arpeggio of Blue Steel (2013) — режиссёр
 Hamatora: The Animation (2014) — режиссёр
 Re:_Hamatora (2014) — режиссёр
 Persona 4: The Golden Animation (2014) — режиссёр
 Yuki Yuna is a Hero (2014) — режиссёр
 Assassination Classroom (2015) — режиссёр, сценарист
 Rampo Kitan: Game of Laplace (2015) — режиссёр
 Assassination Classroom Season 2 (2016) — режиссёр
 Danganronpa 3: The End of Kibōgamine Gakuen (2016) — режиссёр
 Tsuki ga Kirei (2017) — режиссёр
 Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e (2017) — режиссёр
 Asobi Asobase (2018) — режиссёр
 With a Dog AND a Cat, Every Day is Fun (2020) — режиссёр и сценарист

 OVA 
 Seto no Hanayome (2008—2009)
 Carnival Phantasm (2011)
 Kamisama Dolls (2011—2012)
 Fate/Grand Carnival (2021)

 Анимационные фильмы 
 Aura: Maryuuinkouga Saigo no Tatakai (2013)
 Gekijouban Persona 3 Dai Ichi Shou (2013) (супервайзинг)
 Gekijouban Persona 3 Dai Ni Shou (2014) (супервайзинг)
 Gekijouban Persona 3 Dai San Shou (2015) (супервайзинг)
 Aoki Hagane no Arpeggio -Ars Nova Cadenza- (2015)
 Gekijouban Persona 3 Dai Yon Shou (2016) (супервайзинг)
 Koro Teacher Quest! (2016)

 Видеоигры 
 Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls'' (2014) (аниме-вставки)

Примечания

Литература

Ссылки 

Режиссёры Японии
Режиссёры мультипликации Японии
Мультипликаторы Японии